Турците в Молдова () са етническа група в Молдова.

Численост през годините

Религия 
Всички турци в Молдова изповядват сунизъм.

Вижте също 
 Гагаузи

Източници 

Молдова
Молдова
Етнически групи в Молдова